Теорема Гёльдера — одно из утверждений, связанных с немецким математиком Отто Гёльдером. Возможные значения:
  в анализе — утверждение о том, что гамма-функция не удовлетворяет никакому линейному дифференциальному уравнению с рациональными коэффициентами (гипертрансцендентность гамма-функции).
 Теорема Гёльдера в теории групп — утверждение о совершенности симметрических групп  при .
 Теорема Гёльдера в теории упорядоченных групп — утверждение о том, что всякая архимедова упорядоченная группа коммутативна и у-изоморфна подгруппе аддитивной группы вещественных чисел.
 Теорема Жордана — Гёльдера.

См. также 
 Неравенство Гёльдера
 Условие Гёльдера